Abdagase I – re indo-parto
 Abdagase II – re indo-parto